Die Liste der Meister der Serie B listet alle Gewinner der zweithöchsten italienischen Fußballliga auf. Rekordmeister der Serie B ist der CFC Genua mit sechs Meisterschaften, gefolgt von Atalanta Bergamo und dem FC Palermo mit je fünf Erfolgen.

Meister der Serie B seit 1930

Titel nach Verein

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der Serie B
 Fußball in Italien
 Liste der italienischen Fußballmeister
 Serie B

Weblinks 
 Italy – List of Second Division (Serie B) Champions

Serie B